Józef Czernecki (1847–1929), nauczyciel
 Józef Czernecki, reżyser teatralny
 Józef Czernecki, major pilot, dowódca 35 Pułku Lotnictwa Bombowego